Folgende Vereine treten unter dem Namen GKS Jastrzębie in Erscheinung:

 JKH GKS Jastrzębie, polnischer Eishockeyverein aus Jastrzębie-Zdrój
 GKS 1962 Jastrzębie, polnischer Fußballverein aus Jastrzębie-Zdrój